

Поповське — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Поповське — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Поповське — селище, Дмитровський міський округ, Московська область
 Поповське — присілок, Міжріченський район, Вологодська область

Див. також 
 Поповка